Middelpunt (meetkunde), het midden van een wiskundige figuur
 in de hogere algebra:
 Centrum (algebra), het centrum van een algebraïsche structuur
 Centrum (groepentheorie), het centrum van een groep
 een instelling of organisatie
 Politiek centrum, het ideologisch politieke midden
 Centrum (schaken), het centrale deel van een schaakbord
 Centrum (motorfiets), een historisch Zweeds motorfietsmerk
 Toneelgroep Centrum, een Nederlands toneelgezelschap

Geografisch:
 Centrum (aardrijkskunde), een geografische kern in algemene zin
 Centrum (Belgische streek)
 Centrum (Israël), een van de zes districten waarin Israël is verdeeld
 Binnenstad, stadscentrum
 Centrum (Aalst)
 Centrum (Almere)
 Amsterdam-Centrum
 Centrum (Baarn)
 Centrum (Berlicum)
 Centrum (Brokopondo)
 Centrum (Bussum)
 Centrum (Delft)
 Centrum (Delfzijl)
 Centrum (stadsdeel van Den Haag)
 Centrum (wijk in Den Haag), een wijk binnen dit stadsdeel
 Eindhoven Centrum
 Centrum (Emmen)
 Centrum (Groningen)
 Centrum (Harelbeke)
 Centrum (Malmö)
 Centrum (Meppel)
 Centrum (Nijkerk)
 Centrum (Paramaribo)
 Centrum (Rosmalen)
 Rotterdam Centrum
 Centrum (Sint-Pieters-Woluwe)
 Centrum (Szczecin)
 Binnenstad (Tilburg)
 Centrum (Uden)
 Centrum (Veenendaal)
 Centrum (Vlaardingen)
 Centrum (Voorschoten)
 Centrum (Zuidlaren)
 Centrum (Zwijndrecht)